Корбу има више значења:

 Корбу (Катина), насеље у округу Бузау у Румунији
 Корбу (Глодеану-Силиштеа), насеље у округу Бузау у Румунији
 Корбу (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Корбу (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Корбу (Корбу), насеље у округу Олт у Румунији
 Корбу (Теслуј), насеље у округу Олт у Румунији
 Корбу (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Корбу (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Корбу (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији
 Општина Корбу (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији
 Општина Корбу (Олт), општина у округу Олт у Румунији